Сакен Сейфуллін (1894-1938) — казахський письменник, основоположник сучасної казахської літератури
 Сакен Сейфуллін — селище, Шетський район, Карагандинська область, Казахстан

Див. також 
 Сейфуллін
 Сейфулліно